Вышегородская волость — волость в составе Верейского и Можайского уездов Московской губернии
 Вышегородская волость — волость в составе Порховского уезда Псковской губернии

См. также:
 Вышгородская волость — современная волость в Пыталовском районе Псковской области
 Вышгородецкая волость — волость в составе Островского уезда Псковской губернии